Radim Fiala se jmenují:
Radim Fiala (herec), člen divadla Husa na provázku
Radim Fiala (politik), bývalý poslanec ODS, poté poslanec hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury